

Patronyme 
Moyo est un patronyme porté par les personnes suivantes :
 Dambisa Moyo (1969-), économiste zambienne ;
 Dylan Bahamboula (1995-), footballeur franco-congolais ;
 Jonathan Nathaniel Moyo (1957-), homme politique zimbabwéen ;
 Lovemore Moyo (1964?-), homme politique zimbabwéen ;
 Sibusiso Moyo (1960-2021), militaire et homme politique zimbabwéen.

Toponyme 
Moyo est aussi un nom de lieu:
 Moyo une île indonésienne ;
 Moyo une ville ougandaise, chef-lieu du district de Moyo ;
 Le district de Moyo est un district D'Ouganda.

Autres 
 Au jeu de go, un moyo est un espace menaçant de devenir un territoire, mais encore envahissable.
 Moyo signifie salut ou bonjour en Kipende et en Tshiluba langues parlées en République démocratique du Congo.
Moyo signifie âme ou vie en Kikongo langue parlée à Kikwit en République démocratique du Congo.

Homonymie de patronyme